Шалонж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шалонж, Даниель (1895—1977) — французский астроном и астрофизик.
 Шалонж, Кристиан де (род. 1937) — французский кинорежиссёр и сценарист.